Paul Comiti (1921-1997) Résistant Gaulliste, Commissaire Divisionnaire chef du Service de Protection de la Présidence de la République et l'un des fondateurs du Service d'Action Civique.
 Joseph Comiti (1920-2000), médecin et homme politique français.
 Tony Comiti (1950), journaliste français, fils du commissaire Paul Comiti, 
 Tony Comiti Productions, société de production française indépendante, créée en 1993 par Antoine Comiti (dit Tony).
Paul Comiti (1970-2022), grand reporter, fils de Tony Comiti.